Fosterville ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fosterville (New York)
 Fosterville (Ohio)
 Fosterville (Tennessee)
 Fosterville (West Virginia)